Integument kan syfta på:
Integumentsystemet – det organsystem som skyddar kroppen från skador, och består av huden och dess bihang
Integument (botanik) – höljen runt äggcellen och senare embryot hos fröväxter